Bruwer ist der Familienname folgender Personen:
 Andries Johannes Bruwer (1896–1983), südafrikanischer Ökonom und Dramatiker
 Danzyl Bruwer (* 1976), namibischer Fußballspieler
 Driaan Bruwer (* 1995), südafrikanischer Cricketer
 Jacobus Albertus Bruwer (1915–1971), südafrikanischer Astronom
 Johannes Petrus van Schalkwyk Bruwer (1914–1967), südafrikanischer Wissenschaftler und Autor
 Susanna Bruwer (geboren als Susanna Van Rooyen, 1895–1973), südafrikanische Schriftstellerin

Bruwer steht für:
 (1811) Bruwer, Asteroid des äußeren Hauptgürtels